Loudest Common Denominator е концертен албум на алтърнатив метъл групата Drowning Pool, който е издаден на 3 март 2009 г. от Eleven Seven Music. Записан е в Сан Диего, Калифорния през 2008 г. На 5 февруари 2009 г. на сайта на групата излиза списък с песните и обложката на албума.

Състав 
 Раян Маккомбс – вокали
 Майк Люс – барабани
 Си Джей Пиърс – китара
 Стиви Бентън – бас

Песни

Външни препратки 
 Официална страница

Бележки 

Албуми на Драунинг Пул
Музикални албуми от 2009 година